Ferman může být: 
 firman, označení pro dekrety a nařízení v některých historických muslimských státech, přeneseně i jinde: písemný příkaz, úřední výnos, depeše, oběžník, cirkulář
 ferman (rozvrh), rozvrh činností a rolí, zejména v divadelnickém prostředí